Еміль Женевуа (1918—1962) — французький кіноактор.
 Моріс Женевуа (1890—1980) — францзький поет-романіст.
 Ромен Женевуа (* 1987) — гаїтянський футболіст, захисник клубу «Кан».

 Сен-Жульєн-ан-Женевуа — муніципалітет у Франції, регіон Рона-Альпи, департамент Верхня Савойя.
  — історична провінція Савойського герцогства.

Французькі прізвища